Chihaia:
 Pavel Chihaia (* 1922, Corabia, Romanați/Olt, Oltenia), un autor, eseist
 Romulus Chihaia (* 1952, Galați, Moldova), un fost fotbalist român de fotbal
 Octavian Chihaia (* 1981, București), un fotbalist român
 Râu
 Râul Chihaia, un curs de apă, afluent al râului Tismana, județu Gorj, Oltenia

Nume de familie românești
Toponime românești